А́рмія (від  — озброювати) — сукупність усіх сухопутних, морських і повітряних збройних сил держави.
 Сухопутні війська — частина збройних сил держави, в залежності від поставлених перед нею завдань називається: армія вторгнення, діюча армія, армія прикриття тощо.
 Армія — оперативне об'єднання більше, ніж дивізія і корпус.
 Ударна армія — особливе формування (оперативне об'єднання) сухопутних військ (сухопутних сил) в СРСР.
 Танкова армія
 Повітряна армія
 Повітрянодесантна армія
 Армія протиповітряної оборони
 та інші
 Армія — метафора, що використовується в розмовній мові і в художній літературі, для позначення великої кількості чого-небудь.
 «Армія» (1857) — стаття Фрідріха Енгельса, в якій він на великому фактичному матеріалі розкриває сутність збройних сил.

Прізвище 
 Джоел Армія (нар. 1993) — професійний фінський хокеїст, який виступає в Національній хокейній лізі.

Див. також 
 Армія національного визволення
 Армія привидів
 Армія Спасіння
 Армія тіней (фільм, 1969)
 Армія темряви
 Армія Чорного прапору
 Військовий обов'язок

Примітки

Посилання